Кадрия Оразбаевна Темирбулатова (; 14 декабря 1948, Терекли-Мектеб, Караногайский район, Грозненская область, РСФСР, СССР — 30 июня 1978, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — ногайская писательница и поэтесса.

Биография 
Родилась в селе Терекли-Мектеб Караногайского район, Грозненской области (ныне — Ногайский район, Дагестана). Маленькую Кадрию к поэзии и народному творчеству приобщила бабушка Бике. В родном селе ее звали Шолпан (в переводе с ногайского языка – утренняя звезда). Окончила среднюю школу и Дагестанский педагогический институт. Первые произведения Кадрии были опубликованы в 1965 году на страницах районной газеты «Степной маяк», а позже - в ногайском литературном ежегоднике «Родная земля». Первая книга стихов Кадрии на ногайском языке, «Горы начинаются с равнины», была выпущена Дагестанским книжным издательством в 1970 году, вторая книга была издана в 1972 году в Черкесске. В 1975 году в Москве вышли сразу две книги стихов Темирбулатовой в переводе на русский язык. В 1971 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

Убийство 
30 июня 1978 года, в неполных 30 лет, при не выясненных следствием обстоятельствах она трагически погибла в Махачкале. В ванной комнате в квартире нашли её обугленное тело. Перед тем как Кадрию убили, её дом ограбили. Украли всё: золото, даже одежду. Друзья считают, что убийца был из круга её знакомых. Молодая девушка не стала бы впускать в свой дом незнакомцев.

Творчество 
 «Степной маяк» 
 «Родная земля» 
 «Горы начинается с равнины» 
 «Тропинка» 
 «Песни юности» 
 «Удивление» 
 «Улыбка луны» 
 «Спасенные звездой» 
 «Современник» 
 «Сказание о любви»

Песни на стихи 
 «Ата юртым». Музыка 3. Зинеева 
 «Айтопынг магъа» Музыка 3. Зинеева 
 «Кимдир?» Музыка 3. Максутова 
 «Суьйгенили» Музыка народная 
 «Анама» Музыка У. Ваисова 
 «Синълиме» Музыка Хайран 
 «Аьзиз аннам» Музыка Хайран

Фильмография 
 Кадрия (играет саму себя)

Память 
 В турецком городе Ялова, в районе Чифликкей, одна из улиц названа в честь Кадрии.
 Расул Гамзатов посвятил Кадрие одноимённое стихотворение.

Примечания

Ссылки 
 Память о дагестанской поэтессе объединила ногайские диаспоры в Турции
 «Это был заказ». Зверское убийство Кадрии Темирбулатовой. 40 лет спустя
 «Поющее сердце ногайской степи»

Выпускники Дагестанского педагогического университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели России XX века
Ногайские писатели
Ногайские поэты
Писатели СССР
Поэты СССР